Thomas Fuller (historyk) – brytyjski historyk.
 Thomas Fuller (pisarz) – brytyjski pisarz.
 Thomas Fuller (sawant) – amerykański sawant.